Berkman ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Berkman (ursprünglich Owsei Ossipowitsch Berkman; 1870–1936), Anarchist und Schriftsteller
 Brenda Berkman (* 1951), US-amerikanische Feuerwehrfrau
 Candemir Berkman (* 1934), türkischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 David Berkman (* 1958), US-amerikanischer Jazz-Pianist, Arrangeur und Komponist
 Lance Berkman (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Bergman
 Berkman Center for Internet & Society
 Berkmann
 Berckmann